SA-8 ist
 SA-8 Gecko, der NATO-Codename des sowjetischen Flugabwehrraketensystems 9K33 Osa
 eine andere Bezeichnung für A-104, einen Testflug im Apollo-Programm der NASA